1897 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 С июля начинает выходить ежемесячный журнал британских энтузиастов железнодорожного транспорта «The Railway Magazine».
 3 сентября. Открыто железнодорожное сообщение по Уссурийской железной дороге от Владивостока до Хабаровска.
 5 декабря выпущен первый паровоз Харьковского завода Русского паровозостроительного и механического акционерного общества (ХПЗ РПиМО), ныне завод имени Малышева.
 Начато строительство КВЖД.
 В России построена и испытана путеизмерительная тележка с электроизмерительным прибором, предложенная инженером И. Н. Ливчаком.
 Уральская железная дорога переименована в Пермь-Тюменскую железную дорогу.
 Открыто движение Вологда — Архангельск.
 Открыта Бологое-Псковская железная дорога.

Новый подвижной состав 
 начат массовый выпуск паровозов «нормального типа 1897 г.» (с 1912 г. — Од — «джойка»);
 в Англии для Юго-Западной железной дороги начат выпуск паровозов LSWR M7 class.

Персоны

Примечания